Novake (Poljčane), een plaats in de Sloveense gemeente Poljčane
 Novake (Tržič), een plaats in de Sloveense gemeente Tržič
 Novake (Vojnik), een plaats in de Sloveense gemeente Vojnik